A equipa ciclista profissional Relax teve, durante toda a sua história, os seguintes elencos:

2005 

</blockquote>

2006 

</blockquote>

2007 

</blockquote>

Referências 

 
 

Listas de ciclismo